Третье поколение:
 «Третье поколение (фильм, 1979)» — немецкий художественный фильм 1979 года, снятый Райнером Вернером Фассбиндером 
 «Третье поколение (фильм, 1985)» — советский художественный фильм 1985 года, снятый Игорем Слабневичем